Piorești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Piorești (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Piorești (Prahova), Dorf im Kreis Prahova